Europese Radio-unie (European Broadcasting Union), een samenwerkingsverband van de publieke omroepen van voornamelijk alle Europese staten en enkele in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
European Bitterness Unit, een maataanduiding voor de bitterheid van bier
EBU (boksbond), voluit de European Boxing Union